est le deuxième album de Ska-P, sorti en 1997 chez BMG.
C'est l'album qui a provoqué le succès du groupe en Europe grâce à son mélange cohérent de punk et de ska. Les chansons El Vals del Obrero et Cannabis sont les deux hymnes du groupe, toujours reprises en chœur par le public lors des concerts.

Le mouvement végétarien "Peta" reprendra Animales de Laboratorio pour une vidéo montrant la souffrance des animaux utilisés pour les expériences scientifiques.

L'album est certifié disque d'or en France en 2002 pour plus de  albums vendus et double disque de platine en Espagne en 2000 pour plus de  albums vendus

Liste des titres

Singles 
 El Vals del Obrero (chanson)
 Cannabis (chanson)

Album musical sorti en 1997
Album de Ska-P